Александр Николаевич Гаврилов: Гаврилов, Александр Николаевич (1911—1999) — советский и эстонский хирург-онколог.
 Гаврилов, Александр Николаевич (род. 1996) — российский баскетболист.